Bagré peut désigner :

Toponymes 
 Bagré, un département et une commune rurale dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso :
 Bagré (ou Bagré-Village), le village chef-lieu de ce département ;
 Le barrage de Bagré, l'un des plus grands barrages du pays, situé à proximité du village ;
 Le lac de Bagré formé par ce barrage.
 Kourba-Bagré, une localité située dans le département de Oula au Burkina Faso
 Bagré, un village situé dans la région des Savanes au Togo.